UGC 5139, nach seinem Entdecker auch Holmberg I benannt, ist eine Zwerggalaxie im Sternbild Großer Bär, die etwa 12,5 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt ist.

Entdeckung 
Die Galaxie UGC 5139 wurde in den 1950er Jahren vom schwedischen Astronomen Erik Bertil Holmberg entdeckt.

Weblinks 
 EVIDENCE FOR BLOWOUT IN THE LOW-MASS DWARF GALAXY HOLMBERG I
 NASA/IPAC EXTRAGALACTIC DATABASE

UGC 05139
Großer Bär